Бацање кугле у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2006. у Москви одржано је 11. и 12. марта у Спортском центру „Олимпијски“.

Титулу освојену на 2004. у Будимпешти бранио је Кристијан Кантвел из САД.

Земље учеснице 
Учествовао је 18 такмичара из 15 земаља.
 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
9. март 2006. године.

Најбољи резултати у 2006. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кугле у дворани пре почетка првенства (10. марта 2006), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2006.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. марта 2006. године у 11:20. Квалификациона норма за финале износила је 20,30 м (КВ), коју је испунило 3 такмичара а 5 се пласирало на основу резултата (кв).,

Финале 
Такмичење је одржано 10. марта 2006. године у 18:35.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2006. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2006.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани